Résultats détaillés de l’édition 1972 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 27 décembre 1971 au .

Faits marquants

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1972 de l'ATP
 Saison 1972 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1972
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1971
Tennis en Australie en 1972
Sport en décembre 1971
Tennis en janvier 1972